Alkus steht für:

 Alkus,  Baustoffhersteller aus Vaduz, Liechtenstein
 Alkus (Gemeinde Ainet), Ortschaft von Ainet, Bezirk Lienz, Tirol

Siehe auch:
 Alkuser Rotspitze
 Alkuser See